Jokkmokk (gemeente), een Zweedse gemeente in de provincie Norrbottens län in Lapland
 Jokkmokk (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente